Friedrichshöhle ist der Name oder eine Alternativbezeichnung folgender Höhlen:

 Friedrichshöhle (Königsheim) bei Königsheim, Schwäbische Alb
 Friedrichshöhle (Hönnetal) bei Balve im Hönnetal, Nordrhein-Westfalen, bildet mit der Feldhofhöhle ein gemeinsames Höhlensystem
 Wimsener Höhle, Wasserhöhle bei Hayingen, Schwäbische Alb
 Appenloch bei Velden, Fränkische Alb